Бависпе има више значења:

 Општина Бависпе (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Бависпе (Бависпе, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику